Artevelde ist

der Familienname folgender Personen:
 Jacob van Artevelde (1290–1345), flämischer Patriot
 Philipp van Artevelde (1340–1382), flämischer Offizier

der Name verschiedener Schiffe:
 Artevelde (Schiff, 1940), belgisches Geleit- und Wachboot
 Artevelde (Schiff, 1954), belgisches Minensuchboot, später Taucherschiff 
 Artevelde (Schiff, 1959), belgische Kanalfähre 
 Artevelde (Schiff, 2009), belgisches Baggerschiff